WIW steht für:

 International Who is Who iWiW
 interdisziplinäre Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurwissenschaft, siehe Wirtschaftsingenieurwesen

WIW